Eleuterio Sánchez Rodríguez – scrittore spagnolo
 Jaime Luis Sánchez Rodríguez – attore portoricano
 Joaquín Sánchez Rodríguez, noto come Joaquín – calciatore spagnolo
 Rodrigo Sánchez Rodríguez, noto come Rodri – calciatore spagnolo
 Roselyn Sánchez Rodríguez – attrice e modella portoricana